OGLE-2006-BLG-109L b — экзопланета у звезды OGLE-2006-BLG-109L в созвездии Стрельца.

Является газовым гигантом и обнаружен методом гравитационного микролинзирования в 2008 году. Планетная система расположена на расстоянии 4920 световых лет от Земли.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Газовые гиганты
Планеты-гиганты
Экзопланеты, открытые в 2008 году
Экзопланеты, открытые методом гравитационного микролинзирования
Стрелец (созвездие)
Холодные юпитеры